Göreme peut désigner : 
 Göreme, une ville de Turquie ; 
  ; 
 Parc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce, un parc national de Turquie.